Список 55 муніципалітетів провінції Монца і Бріанца. 

Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Монца і Брйанца